Веве-сюр-Уш () — муніципалітет у Франції, в регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Веве (фр. Vevey) — місто на заході Швейцарії, знаходиться у франкомовному кантоні Во.
 Веве — вулкан острова Коломбангара Соломонових Островів.